Kali är ett släkte av amarantväxter. Kali ingår i familjen amarantväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Amarantväxter

ceb:Kali